est la formule brute de plusieurs isomères.

 stéroïdes :
 androstanolone ou dihydrotestostérone, numéro CAS 
 4-androstènediol, numéro CAS 
 5-androstènediol, numéro CAS 
 androstérone, numéro CAS 
 épiandrostérone, numéro CAS 
 étiocholanolone, numéro CAS 
 Acide gras
 acide 13-phényltridécanoïque, numéro CAS